Autunno – una delle quattro stagioni dell'anno.
 Autunno – dipinto di Gigi Comolli
 Autunno – film del 1999 diretto da Nina Di Majo
 Autunno – terzo concerto de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi
 Autunno – singolo di Noemi del 2017
 Autunno – romanzo della scrittrice scozzese Ali Smith pubblicato nel 2016